Joran Vliegen – tennista belga
 Kristof Vliegen – ex tennista belga
 Loïc Vliegen – ciclista su strada belga